Мазокави има више значења:

 Мазокави, Гранха (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мазокави (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику